Owen é o nome de diversos condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Owen (Indiana)
 Condado de Owen (Kentucky)

Desambiguações de topônimos